Folsom kan syfta på:

Geografi
 Folsom, Kalifornien
 Folsom, Louisiana
 Folsom, New Jersey
 Folsom, New Mexico
 Folsom, Pennsylvania

Personer
 Frances Folsom Cleveland
 Jim Folsom
 Jim Folsom, Jr.

Fängelser
Folsom State Prison
California State Prison, Sacramento (tidigare New Folsom Prison)